Petasis ist der Name von:
Nicos A. Petasis (* 1954), US-amerikanisch-zyprischer Chemiker

Petasis steht auch in der Chemie für:
Petasis-Reagenz
Petasis-Ferrier-Umlagerung
Petasis-Reaktion